Cabiddu ist der Familienname folgender Personen:
 Gianfranco Cabiddu (* 1953), italienischer Musikethnologe, Tonmeister und Regisseur
 Marcel Cabiddu (1952–2004), französischer Politiker